Union Station es un término que designa a una estación que usan varias compañías ferroviarias, como por ejemplo:
 Union Station (Toronto), en Canadá.
 Union Station (Los Ángeles), en California.
 Union Station (Metro de Los Ángeles), estación del Metro de Los Ángeles.
 Union Station (Portland), en Oregón.
 Union Station (San Diego), en California.
 Union Station/South 19th Street (Tren Ligero de Seattle), en Washington.
 Union Station (Washington D.C.), en Washington D.C.
 Union Station (Metro de Washington), estación del Metro de Washington.
Union Station es también el nombre de una banda de música country.